Wachtberg heißen folgende geografische Objekte:
 Wachtberg,  Gemeinde im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen
 Wachtberg (Gemeinde Behamberg), Ort in Behamberg, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Wachtberg (Gemeinde Großschönau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Großschönau, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Wachtberg (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Wachtberg (Gemeinde Schönbach), Ortsteil von Schönbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Wachtberg (Gemeinde Weyregg), Ortsteil der Gemeinde Weyregg am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wachtberg (Salzkammergut-Berge) (823 m), Berg zwischen Atter- und Traunsee, Oberösterreich
 Wachtberg (Taubenheim) (363 m), Berg nordöstlich Taubenheim, Landkreis Bautzen, Sachsen
 ein Versuchsweingarten, siehe Weinbauschule Krems

Weiteres zu Wachtberg:
 Brikettfabrik Wachtberg, 1901 entstanden, Teil der RWE Power und 2022 geschlossen: Kohleveredlungsbetrieb Frechen
 Wachtstein, markanter Aussichtspunkt im Waldviertel